Skötklobben kan syfta på:
Skötklobben (Gustavs, Egentliga Finland), 
Skötklobben (Vårdö, Åland), 
Skötklobben (Saltvik, Åland),